Itabaiana si può riferire a:

 Itabaiana, un comune brasiliano della Paraíba.
 Itabaiana, un comune brasiliano del Sergipe.